État des lieux est le premier album solo du rappeur Furax sorti en 2006. C'est le premier opus né de la collaboration entre Furax et Polychrome 7.

Liste des titres

Premier album musical sorti en 2006
Album de hip-hop français